Epeneto – amante dell'etera Neera
 Epeneto – scrittore di gastronomia greco antico
 Epeneto – primo vescovo di Cartagine